Ранчо ел Ескапуларио има више значења:

 Ранчо ел Ескапуларио (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ел Ескапуларио, Алфонсо Лара (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику